Vom Himmel hoch steht für:
 Vom Himmel hoch (Branstner), einen Geschichtenzyklus von Gerhard Branstner
 Vom Himmel hoch (Film), französisch-belgischer Film von Éric Guirado aus dem Jahr 2003
 Vom Himmel hoch (Mendelssohn), eine Umsetzung des Luther-Liedes als Kantate
 Vom Himmel hoch, da komm ich her, ein Weihnachtslied von Martin Luther
 Vom Himmel hoch, o Engel, kommt, ein Weihnachtslied von Friedrich Spee

Siehe auch:
 Himmel
 Tatort: Vom Himmel hoch, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort von Thomas Bohn (2018)